Barneyville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barneyville (Georgia)
 Barneyville (Massachusetts)